bleke daguil
 bonte daguil
 bruine daguil
 gouden daguil
 heidedaguil
 katoendaguil
 lichte daguil
 vlekdaguil